

Особи 

 Марсель Ерран (; 1897—1953) — французький актор театру та кіно, театральний режисер.
 Педро Алькантара Ерран — президент Республіки Нова Гранада

Топоніми 
 Ерран — () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.

Інше 
 3970 Ерран (3970 Herran) — астероїд головного поясу.